Lagimodière ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste Lagimodière (1778–1855), frankokanadischer Trapper, Pelzhändler und Farmer
 Marie-Anne Lagimodière, geb. Gaboury (1780–1875), frankokanadische Trapperin

Lagimodière ist auch:
 Lagimodière (Manitoba), Wahlbezirk zu den Provinzwahlen in Manitoba, Kanada
 Lagimodière Lake, See in Manitoba, Kanada
 Lagimodière Creek, Fließgewässer in Manitoba, Kanada
 Lagimodière Boulevard auch Winnipeg Route 20, Teil des Manitoba Highway 59